Acest termen se poate referi la:
 Proconsul - un tip de promagistrat în Imperiul roman, un guvernator al unei provincii din Republica Romană
 Proconsul (primată) - o primată preistorică care a trăit în Miocen
 Proconsul (formație) - o formație românească de muzică ușoară